Чемпіонат Австрії 1919/20 () — 9-й сезон чемпіонату Австрії з футболу. Чемпіоном вшосте став Рапід.

Турнірна таблиця

Результати

Чемпіони 
Гравці основного складу:
 Август Краупар
 Вінценц Діттріх
 Франц Шедіви
 Йозеф Брандштеттер
 Леопольд Ніч
 Густав Путцендоплер
 Едуард Бауер
 Густав Візер
 Карл Вондрак
 Річард Кутан
 Йозеф Уридил

Посилання 
 Чемпіонат Австрії 1919/20 на rsssf 

1920
Австрія
Австрія